Vaterpolski turnir na 24. izdanju Univerzijade održanom 2011. igrao se u kineskom gradu Shenzhenu od 11. do 23. kolovoza.

Konačni poredak 

 

2011
 2011